

Нью-Олбані — місто, штат Індіана
 Нью-Олбані — місто, штат Канзас
 Нью-Олбані — місто, штат Міссісіпі
 Нью-Олбані — місто, штат Огайо
 Нью-Олбані — місто, штат Пенсільванія